В Кёнигсберге было заключено несколько договоров:

 Кёнигсбергский договор (1384) — договор, заключённый князем Витовтом с Тевтонским орденом во время гражданской войны в Великом княжестве Литовском 1381—1384 годов.
 Кёнигсбергский договор (1390) — договор между жемайтской шляхтой и Тевтонским орденом, заключённый во время гражданской войны в Великом княжестве Литовском 1389—1391 годов.
 Кёнигсбергский договор (1656) — союзный договор между королём Швеции Карлом X Густавом и курфюрстом Бранденбурга Фридрихом Вильгельмом.